Красносе́льское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Выгоничского района Брянской области. Центр — село Красное.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Красносельского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Выгоничского района
Сельские поселения Брянской области